Od može značiti:

Od - staronordijsko božanstvo.
Od (narod) - Indoiranski narod u Sindu, Indija.